

Cinema e televisione 
 Agente Lemmy Caution: missione Alphaville (Alphaville, une étrange aventure de Lemmy Caution) – film del 1965 diretto da Jean-Luc Godard
 Alphaville Films – azienda cinematografica statunitense
 TV Alphaville – azienda di telecomunicazioni brasiliana

Geografia 
 Alphaville – quartiere di Campinas (Brasile)
 Alphaville – quartiere di San Paolo (Brasile)
 Alphaville – quartiere di Timóteo (Brasile)

Musica 
 Alphaville – gruppo musicale synth pop/rock tedesco
 Alphaville – gruppo musicale di musica elettronica spagnola
 Alphaville – singolo di Bryan Ferry del 2011

Sport 
 Alphaville Tênis Clube – società polisportiva brasiliana
 Alphaville Rugby Clube – club brasiliano di rugby a 15